Melodifestiválen 2020 — ежегодный шведский песенный конкурс Melodifestivalen стал 60-м по счёту. Как и предыдущие годы конкурс был национальным отбором для международного песенного конкурса Евровидение, который прошёл бы в 2020 году в Роттердаме. Организатором конкурса выступал национальная телекомпания страны SVT. Финал прошёл 7 марта 2020 года, победу одержали The Mamas с песней «Move».

Формат 
Конкурс прошёл в различных городах Швеции, как и в предыдущие годы. В фестивале в общей сложности выступили 28 конкурсантов. В каждом полуфинале выступили по 7 артистов, из которых двое лучших прошли финал, а конкурсанты занявшие третье и четвёртое место получили право на второй шанс.

Шоу

Выбор песни 
С 26 августа с 9:00 до 13 сентября 2019 г. в 23:59 композиторы имели возможность представить свою заявку в шведское телевидение SVT. Выбор производился в соответствии со следующим процессом отбора:

 14 песен были выбраны из представленных заявок;
 13 песен были выбраны по приглашению SVT;
 1 приглашение получил победитель P4 Nästa 2019.

Как и в предыдущие годы, как минимум 50 % всех работ должны быть написаны женщинами-композиторами.

Ведущие 

3 сентября 2019 года SVT объявил имена ведущих 60-го конкурса: Лина Хедлунд — экс-солистка группа Alcazar, которая несколько раз выступала в конкурсе. В прошлом году вернулась на отбор с сольной песней «Victorious». Линнея Хенрикссон — известная шведская певица в жанре поп-музыки и джаз, а также автор песен. В 2018 году выступала в качестве интервал акта в шоу. Дэвид Сундин — шведский телеведущий и комик. На протяжении многих лет работал на разных должностях в Melodifestivalen. В 2015 и 2016 годах был сценаристом шоу. В последние несколько лет добился успеха в качестве телеведущего.

Песни-участницы 
16 сентября 2019 года стало известно, что всего было подано 2,545 заявок. 26 ноября 2019 года были объявлены имена участников.

Ранее участвовавшие исполнители

Полуфиналы

1 полуфинал 
Дата — 1 февраля 2020 года.

Место проведения — Лидчёпинг, Saab Arena.

 Количество голосов: 6,742,165 голосов.
 Собранные средства: 454,452 шведских крон.
 Телезрители: 2,949,000 телезрителей.

2 полуфинал 
Дата — 8 февраля 2020 года.

Место проведения — Гётерборг, Скандинавиум.

Примечание

 2 февраля 2020 года Thorsten Flinck был дисквалифицирован из-за обвинения в угрозе и вандализме. Конкурсная композиция будут участвовать, но песню исполнить другой артист. 3 февраля объявили, что Jan Johansen будет выступать вместо Thorsten Flinck.

 Количество голосов: 6,572,028 голосов.
 Собранные средства: 499,174 шведских крон.
 Телезрители: 2,834,000 телезрителей.

3 полуфинал 
Дата — 15 февраля 2020 года.

Место проведения — Лулео, Coop Norrbotten Arena.

 Количество голосов: 6,015,351 голосов.
 Собранные средства: 375,838 шведских крон.
 Телезрители: 2,728,000 телезрителей.

4 полуфинал 
Дата — 22 февраля 2020 года.

Место проведения — Мальмё, Мальмё Арена.

 Количество голосов: 5,499,199 голосов.
 Собранные средства: 343,942 шведских крон.
 Телезрители: 2,697,000 телезрителей.

Второй шанс 
Дата — 29 февраля 2020 года.

Место проведения — Эскильстуна, Stiga Sports Arena.

 Количество голосов: 5,983,034 голосов.
 Собранные средства: 349,729 шведских крон.
 Телезрители:  2,557,000 телезрителей.

Финал 
Дата — 7 марта 2020 года.

Место проведения — Стокгольм, Френдс Арена.

Результаты 

 Количество голосов: 13,102,013 голосов.
 Собранные средства: 2,024,736 шведских крон.
 Телезрители:

Глашатай 
6 марта 2020 года объявили порядок оглашения и состав глашатая международного жюри:

  — Тали Эшколи.
  — Марвин Дитманн.
  —  Ануш Тер-Гукасян.
  — Пол Кларк.
  — Клас Романдер
  — Сельма Бьёрнсдоттир (представительница Исландии в конкурсе «Евровидение 1999» и «Евровидение 2005»).
  — Бруно Бербер.
  — Гертруда Касперс (победительница «Евровидение 1975» в составе Teach-In).

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Евровидение 2020
 Конкурс песни Евровидение
 Melodifestivalen
 Швеция на песенном конкурсе Евровидение
 SVT
 Швеция